Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Toray Pan Pacific Open 2016 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 17. bis 19. September 2016 stattfand; wobei sich vier Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in der Präfektur Tokio